Rikard III kan hänvisa till:

 Rikard III av England – en engelsk kung
 Richard III (pjäs) – en pjäs av William Shakespeare om kungen
 Richard III (låt av Supergrass) – en låt på albumet In It for the Money av britpopbandet Supergrass

Filmer
Filmer baserade på Shakespeares pjäs
 Richard III – 1995 (Storbritannien/USA), med Ian McKellen
 Richard III – 1955 (Storbritannien), med Laurence Olivier

Externa länkar 
 Läs om Rickard III hos Shakespearesällskapet